Площадь Чапаева — название площадей в ряде городов бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Чапаева — площадь в Великих Луках.
 Площадь Чапаева — площадь в Новочеркасске.
 Площадь Чапаева — площадь в Самаре.